(en Mongol cyrillique : ) ou plus simplement Javkhlan, né le , à Ulaangom, chef-lieu du aïmag d'Uvs en Mongolie, est un chanteur mongol de musique populaire folklorique qui a interprété plus d'une centaine de chansons.

 Il épouse G. Dolgormaa () avec qui il chante. À partir de 2010, il se remarie avec Gantögsiin Erdenechime (), avec il chante sur certains de ses titres à succès comme «  » ou encore «  »

Discographie

Chansons à succès 
Quelques titres appartenant au top 50 en Mongolie chantés par Javkhlan sont sortis sous forme de DVD.
 Note : Dans les translittérations des titres, le caractère  est parfois écrit h plutôt que kh (translittération officielle du Mongol cyrillique).

 «  » ()
 «  » ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 «  » ()
 «  » ()
 «  » () 
 ()
 ()
 ()
 «  » ()
 «  » ()
 «  » ()
 «  » ()
 «  » (), interprété avec son épouse Gantögsiin Erdenechime.
 «  » (), interprété avec Chingis Radnaev ()

Albums 
 « Харин ... » (2004)
Titres de l'album :

 « Хүүгийн бодол » (2005)
Titres de l'album :

 « Самандын Жавхлан » (2006)
Titres de l'album :

 « Би Монгол хүн » (2006)
Titres de l'album :

 « Чононгоо » (2007)
Titres de l'album :

 « Надаас чамд » (2008)
 « Хайрын талст » (2008)
Titres de l'album :

 « Өмөлзөж харамлах нутаг » (2010)
Titres de l'album :

 « Нутгаа санасан Монгол » (2012)
 « Галтай Монгол » (2014)
 « хүүгийн бодол-II »

Annexes

Liens internes

Notes et références

Lien externe 

Chanteur mongol
Naissance en février 1980
Chanteur mongolophone
Chanteur de pop
Naissance en Mongolie